Brent kan referere til følgende steder:

 Brent (Alabama), en by i delstaten Alabama i USA
 Brent (bydel), en af Londons bydele
 Brent (flod), flod i London
 Brent (oliefelt), et britisk oliefelt i Nordsøen